Eide steht für:
 Eide, Ort und ehemalige Kommune in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal
 Eide, alternative Bezeichnung des Ortes Granvin in der norwegischen Provinz Hordaland

Personen:
 Eidé Norena (1884–1968), norwegische Opernsängerin

 Anders Eide (* 1971), norwegischer Skilangläufer
 Carl-Michael Eide, norwegischer Musiker
 Egil Eide (1868–1946), norwegischer Schauspieler
 Espen Barth Eide (* 1964), norwegischer politischer Wissenschaftler und Politiker
 Hans Engelsen Eide (* 1965), norwegischer Freestyle-Skier
 Kai Eide (* 1949), norwegischer Diplomat und Leiter der UNAMA
 Linda Eide (* 1969), norwegische Journalistin, Schriftstellerin und Moderatorin
 Mari Eide (* 1989), norwegische Skilangläuferin

 Petter Eide (* 1959), norwegischer Verbandsfunktionär und Politiker
 Vigleik Eide (1933–2011), norwegischer General und Diplomat

EIDE steht für:
 Enhanced Integrated Device Electronics, Computer-Schnittstelle, siehe ATA/ATAPI

EIDE